Název Blaník je užíván ve více významech:

 Blaník, Velký Blaník (638 m n. m.), český vrch na Vlašimsku, na území Louňovic pod Blaníkem
 Malý Blaník (580 m n. m.), druhý, nižší vrchol masivu Blaníku
 Blaník (Radenín) (659 m n. m.), nejvyšší vrchol toho jména v ČR, na souřadnicích 49.3709300N, 14.8643439E, východně od Radenína 
 Chráněná krajinná oblast Blaník, chráněné území v oblasti Velkého a Malého Blaníku
 Velký Blaník (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v masívu Velkého Blaníku
 Malý Blaník (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v masívu Malého Blaníku
 Blaník (divadelní hra) – divadelní hra Divadla Járy Cimrmana
 Blaník (2013) – politicko-satirický jednodílný internetový "seriál" často nepřesně označovaný za pilotní díl Kanceláře Blaník
 Let L-13 Blaník – bezmotorové letadlo neboli větroň
 Let L-23 Super Blaník – bezmotorové letadlo neboli větroň
 Radio Blaník – česká multiregionální rozhlasová stanice
 Blaník (odrůda jablek) – odrůda jabloní 
 Blaník (Má vlast) – symfonická báseň z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany
 Blaník (Fibich) – opera Zdeňka Fibicha
 Blaník (námořní loď) – československá námořní loď
Blaník (loď) – zadokolesový vlečný motorový remorkér na Labi
 Moravský Blaník – jiný název pro vrch Bradlo v Hanušovické vrchovině
 7. skautské středisko Blaník – skautské středisko

 Blaník (příjmení):
 Gandolf Blaník (před 1715–1779) – německý františkán a kazatel působící na Moravě
 Tonda Blaník – fiktivní český lobbista, majitel Kanceláře Blaník